Адмирал Грейг:

Персоналии 
 Грейг, Самуил Карлович (1736—1788) — русский адмирал;
 Грейг, Алексей Самуилович (1775—1845) — русский адмирал, сын Самуила Карловича Грейга.

Корабли 
 «Адмирал Грейг» — русский броненосный фрегат типа «Адмирал Лазарев»;
 «Адмирал Грейг» — недостроенный крейсер типа «Светлана», в 1926 году достроен как танкер «Азнефть».

См. также 
 Грейг